Кутин — село у Зарічненському районі Рівненської області
 Кутин — різновид восків